Zwei Mütter steht für:

 Zwei Mütter (1957), deutscher Spielfilm von Frank Beyer 
 Zwei Mütter (2013), deutscher Spielfilm von Anne Zohra Berrached